Thetis kan syfta på

 Thetis – en havsnymf i grekisk mytologi
 17 Thetis – en asteroid i asteroidbältet
 Thetis – namnet på ett norskt fartyg vid tyska marinen under andra världskriget, se Harald Haarfagre
 Thetis (isbrytare) – en finländsk privat isbrytare

Se aven
 HMS Thetis – ett antal fartyg
 SMS Thetis – ett antal fartyg